Валуй — гриб з родини сироїжкових;

 Валуй — озеро в Україні, Чернігівській області;
 Валуй — село в Росії, Красногвардєйському районі Бєлгородської області.
 Валуй — річка у Бєлгородській області, ліва притока Осколу

Див. також 
 Валуйки